Но́вленское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — село Новленское, расположено в 61 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 3606 человек.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на востоке с Кубенским озером (на другом берегу — Усть-Кубинский район),
 на западе с Кирилловским районом,
 на юге с Кубенским сельским поселением.

История 
1 января 2006 года в составе Вологодского района были образованы
 Новленское сельское поселение с центром Новленское, в которое вошёл Новленский сельсовет (ОКАТО 19 220 854),
 Березниковское сельское поселение с центром Березник, в которое вошёл Березниковский сельсовет (ОКАТО 19 220 808),
 Вотчинское сельское поселение с центром Севастьяново, в которое вошёл Вотчинский сельсовет (ОКАТО 19 220 820),
 Нефедовское сельское поселение с центром Нефедово, в которое вошёл Нефедовский сельсовет (ОКАТО 19 220 852).

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло:
 Новленское сельское поселение — 1510 человек,
 Березниковское сельское поселение — 946 человек,
 Вотчинское сельское поселение — 718 человек,
 Нефедовское сельское поселение — 669 человек.

8 апреля 2009 года Березниковское, Вотчинское, Нефедовское, Новленское сельские поселения были объединены в Новленское с центром в селе Новленское.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Новленский сельсовет входили 56 населённых пунктов, в Березниковский — 45, в Вотчинский — 44, в Нефедовский — 41. С тех пор состав этих сельсоветов не изменялся.

С 2021 года в состав сельского поселения входит 181 населённый пункт, в том числе 178 деревень, 2 посёлка, 1 село.

 Населённые пункты, упразднённые 9 января 2021 года

Археология и палеогенетика 
У деревни Минино вблизи приустьевой части реки Дмитровки, на обращённом в сторону Кубенского озера возвышенном крае современной пойменной и первой надпойменной террас, в акватории Заболотского палеоозера находятся стоянки эпохи мезолита и неолита — Минино II и Минино I, для которых получены радиоуглеродные даты — 8400±40 — 9435±40 л. н. и 6165±45 — 9435±55 л. н. соответственно.

У мезолитических образцов Min11 (8671±48 — 8092±94 лет до н. э.), Min3 (7472±52 лет до н. э.), Min8 (6450 — 5800 лет до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа U4a1, у образцов Min2 и Min5 (8740 — 8420 лет до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа U4a2, у образца Min10 определена митохондриальная гаплогруппа U4d (калиброванная дата).

К XI — XIII векам относятся погребения, оставленные древнерусским населением.

Анализ митохондриальной ДНК у 12 образцов из средневековых погребений могильника Минино II показал, что у 10 индивидов выявлен митотип митохондриальной гаплогруппы Н, у одного — митотип митохондриальной гаплогруппы Н с нуклеотидной заменой 16129 G-A, у одного — митотип митохондриальной гаплогруппы I с нуклеотидными заменами 16129 G-A, 16223 C-T.

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области